Кубок Греції з футболу 2013–2014 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Греції. Титул здобув Панатінаїкос.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2013

|}

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 вересня/30 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 вересня/31 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 вересня/31 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 грудня 2013/15 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 грудня 2013/16 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5 грудня 2013/15 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5 грудня 2013/16 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/23 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/22 січня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 січня 2014

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 січня/12 лютого 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 січня/13 лютого 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/13 лютого 2014

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 березня/16 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Греції на soccerway 

2013—2014
Греція
Греція
2013 у грецькому спорті
2014 у грецькому спорті